Третья волна:
 Третья волна (эксперимент) — американский психологический эксперимент.
 Третья волна (издательство) — русское эмигрантское издательство.
 Третья волна (Тоффлер) — книга Элвина Тоффлера.
 Третья волна (Хантингтон) — книга Сэмюэля Хантингтона.